Jurek ist als Vorname eine Koseform des Namens Jerzy und somit die polnische Form von Georg. Namensträger sind
 Jurek Becker (1937–1997), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jurek Błones (1922–1943), polnisches Opfer des Warschauer Aufstandes
 Jurek Dybal (* 1977), polnischer Kontrabassist und Dirigent

Jurek ist der Familienname von
 Heinz Jurek (* 1929), deutscher Fußballspieler 
 Marek Jurek (* 1960), polnischer Politiker und Historiker
 Thom Jurek (* 1958), amerikanischer Musikjournalist, Publizist und Lyriker
 Wilhelm August Jurek (1870–1934), österreichischer Kapellmeister und Komponist

Siehe auch
 Jurik